Па́мятник дво́рнику в городе Балашиха (Московская область) установлен в небольшом сквере на проспекте Ленина, неподалёку от плотины на реке Пехорка. Открыт в сентябре 2007 года. Автор памятника — владимирский скульптор Игорь Черноглазов.

Представляет собой бронзовую скульптурную композицию на высоком гранитном постаменте в виде фигуры дореволюционного  дворника в фуражке и фартуке, опирающегося на метлу, и лежащей у его ног собачки-дворняжки. Ностальгический характер скульптуры подчёркивает и надпись в дореформенной орфографии на постаменте: «ДВОРНИКЪ».

В то время быть дворником было почётно. Он не только убирал улицы, но также был смотрителем. К сожелению в нынешнее время отношение к дворникам изменилось и не в лучшую сторону.

Примечания

Ссылки 
 

Дворнику
Здания и сооружения Балашихи